Арма Айказуни () — 6-й легендарный царь Армении в 1858 — 1827 до н. э. из династии Хайкидов.

Согласно Мовсесу Хоренаци, Арма был сыном Сисака и внуком предыдущего царя Армении - Гегама. После Арма на армянский трон взошёл его сын - Арам I Великий.

Примечания 

Айказуни
Правители Азии XIX века до н. э.